Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) — вторая игра из серии Leisure Suit Larry — графических приключенческих игр, разработанных Элом Лоу и изданная Sierra On-Line в 1988 году. Как и её предшественница, она была разработана для нескольких платформ, включая MS-DOS, Atari ST и Amiga. Выбранный движок — Sierra Entertainment (SCI0), используется 16-цветная EGA-графика и управление мышью. Движок также поддерживает музыку, созданную FM-синтезатором и General MIDI.

Игра продолжает рассказ о подвигах Ларри Лафера, который оказывается заперт на тропическом острове. В связи с критикой Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, Sierra смягчила откровенность сексуальных похождений главного героя. Создатель серии, Эл Лоу, говорил, что отсутствие фирменного юмора серии — распространённая претензия к этой игре.

Геймплей 
В отличие от первой игры о Ларри, здесь используется линейный сюжет, аналогичный другим квестам Sierra, в особенности серии King’s Quest. Игрок контролирует движения персонажа стрелками на клавиатуре, мышью или джойстиком, для остальных действий используется текстовый парсер. Ларри здесь перемещается не по одному и тому же городу, а заходит в различные лабиринты. Для успешного прохождения игрок должен получить определённые предметы, которые можно собрать в течение игры, иначе Ларри не сможет двигаться дальше по сюжету. Хотя игра визуально не ограничивает время прохождения, некоторые события случаются по таймеру, и игроку приходится поторопиться.

Как и в остальных играх серии, когда главный герой, Ларри Лафер, взаимодействует с женскими неигровыми персонажами, на экране показывают их портрет; однако он уменьшен по сравнению с первой частью. В отличие от неё же Ларри наказывают за флирт напропалую: если он заигрывает со случайно встреченными женщинами, его убивают, что заканчивает игру. В этой части также имеется «коронная фраза», которую игрок вводит в начале и которая повторяется позже. По умолчанию используется выражение «хорошего дня!» .

Сюжет 
В самом начале игры Ева, с которой Ларри познакомился в прошлой части, выгоняет его из своего дома. В конце первой части Ларри показан с Евой и предполагается, будто бы стал её любовником, однако на самом деле, встретив его на газоне, Ева говорит, что едва его помнит. Ларри случайно выигрывает в лотерею и получает миллион долларов; затем он попадает на съёмки нечестной передачи и выигрывает суперприз: путешествие на круизном корабле вместе с красавицей Барбарой. По пути на судно ему попадает секретный микрофильм, что привлекает к герою внимание КГБ и сумасшедшего учёного Доктора Нонуки, которые хотят заполучить микрофильм.

На круизном корабле Ларри обнаруживает, что Барбара отправила вместо себя свою мать, и сбегает с корабля на шлюпке. Через несколько дней его выносит к берегу острова в Тихом Океане. Убегая от агентов КГБ, он попадает в самолёт, из которого прыгает с парашютом. Он приземляется на острове Нонтунит, где доктор Нонуки занимается своими злодеяниями. Пробираясь сквозь джунгли, Ларри встречает Калалау, дочь вождя Кениваувау, который объясняет Ларри, что Нонуки мешает превратить остров в ловушку для туристов, позволив островитянам устроиться там на низкооплачиваемую работу. Ларри пробирается в вулкан, где находится база Нонуки, и случайно убивает его, освобождая его рабынь, включая Пэтти Полиэстер . В последнем внутриигровом видео Ларри женится на Калалау, знахарь омолаживает его, и он занимается сексом с Калалау в то время как вулкан взрывается.

В игре имеются повторяющиеся локации, которые усиливают комедийный эффект; к примеру, почти в каждом посещённом Ларри месте есть модная парикмахерская, и все они выглядят совершенно одинаково.

Создание 
Для Leisure Suit Larry Goes Looking for Love был выбран недавно созданный движок Sierra’s Creative Interpreter (SCI), поддерживавший разрешение 320x200, мышку и звуковую карту. Как и в King’s Quest, стиль рисовки в этой части реалистичен, особенно детализирован портрет самого Ларри. Эта игра стала единственной в серии, где Ларри не может флиртовать с женщинами вплоть до самого конца, из-за чего в ней нет проверки возраста; при этом отдельные сцены пикселизованных обнажённых тел там имеются.

Среди встреченных Ларри женщин — Розелла из Давентри (главная героиня King’s Quest IV), это один из множества примеров взаимных отсылок в играх Sierra. В одной из последних сцен изображена Пэтти Полиэстер, ставшая одной из игровых персонажей в третьей и пятой частях под именем Страстная Пэтти . Пэтти здесь блондинка, однако в следующих играх цвет её волос сменился на тёмный.

В этой части используется новая система защиты от копирования: в определённый момент игроку нужно ввести номер телефона одной из показанных на экране женщин; он написан в прилагаемом к игре буклете.

Отзывы 
Согласно Элу Лоу, эта и другие игры серии «Ларри в выходном костюме» были проданы тиражом свыше 250 000 копий.

Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) получила преимущественно положительные отзывы: Commodore User дал ей 9 баллов из 10, а Computer and Video Games — 90 %. Повторный релиз 1994 года для Amiga получил 84 %.

В рецензии 1989 года Боб Герра из Compute! посчитал, что вторая часть превзошла оригинал и вышла очень интересной, а также намного менее предсказуемой, чем сюжеты телевидения. Он похвалил графику игры и сюжетные повороты, которые создали у него ощущение, что он наблюдал за настоящим живым миром. В 2000 году Adventure Classic Gaming счёл, что вторая часть — не лучшая в серии, однако она смешная и в неё интересно играть.

В 1991 году PC Format поместил первые три игры серии в список 50 лучших игр всего времени.

Примечания

Ссылки 
 Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (In Several Wrong Places) на сайте Adventure Classic Gaming

Компьютерные игры 1988 года
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Apple IIGS
Компьютерные игры о холодной войне
Игры для DOS
Игры серии Leisure Suit Larry
Игры, поддерживаемые ScummVM
Компьютерные игры, разработанные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment
Продолжения компьютерных игр
Interactive fiction